Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2013, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 22 au .

Petra Kvitová remporte le simple dames. En finale, elle bat Angelique Kerber, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Sania Mirza.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2013
Tokyo
Sport au Japon en 2013
Tennis en septembre 2013